Mats Seuntjens (1992), Nederlands voetballer
Ralf Seuntjens (1989), Nederlands voetballer